Buck Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buck Township (Illinois)
 Buck Township (Ohio)
 Buck Township (Pennsylvania)